Miejscowości w USA:
 Powhattan – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Lawrence
 Powhattan – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Brown
 Powhattan – wieś w stanie Arkansas, w parafii Natchitoches
Gminy w USA:
 Powhattan (ang. Powhattan Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Brown

Zobacz też 
 Powhatan